Детва:

 Детва — город в центральной Словакии у подножья Вепорских Врхов.
 Детва — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.